Lunas (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Lunas (Hérault) – francuskie miasto w regionie Langwedocja-Roussillon